The Highwaymen (folkgroep) - een Amerikaanse folkgroep uit de jaren zestig van de twintigste eeuw
 The Highwaymen (supergroep) - een gelegenheidsband bestaande uit vier grote countryzangers: Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Kris Kristofferson
 The Highwaymen (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1988
 Highwaymen (1904), een Franse film uit 1904
 The Highwaymen (1951), een Amerikaanse film uit 1951
 Highwaymen (2004), een film uit 2004 van Robert Harmon met Jim Caviezel
 The Highwaymen (2019), een film uit 2019 van John Lee Hancock

En ook:
 The Gentlemen Highwaymen, een Amerikaanse film uit 1905
 The Adventures of Dick Turpin: The King of Highwaymen, een Britse film uit 1912